Marcin Wasilewski (1975- ) est un pianiste de jazz ;
 Marcin Wasilewski (1980- ) est un joueur de football.